

Медісін-Лейк — місто, штат Міннесота
 Медісін-Лейк — місто, штат Монтана